Zhuyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuyuan (socken i Kina, Henan), 
 Zhuyuan (socken i Kina, Zhejiang), 
 Zhuyuan (socken i Kina, Guizhou), 
 Zhuyuan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar